Куйбышевское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

Волгоградская область
 Куйбышевское сельское поселение — входит в Среднеахтубинский район.

Краснодарский край 
 Куйбышевское сельское поселение — входит в Калининский район.
 Куйбышевское сельское поселение — входит в Староминский район.

Крым 
 Куйбышевское сельское поселение — входит в Бахчисарайский район.

Ростовская область
 Куйбышевское сельское поселение — входит в Куйбышевский район.

См. также 
 Куйбышевский сельсовет